Лас Вирхинијас има више значења:

 Лас Вирхинијас (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Вирхинијас (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Вирхинијас, Кампо Дијез (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Вирхинијас, Кампо Дијесиочо (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Вирхинијас, Кампо Дијесисеис (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Вирхинијас, Кампо Дијесисијете (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Вирхинијас, Кампо Дос (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Вирхинијас, Кампо Досе (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Вирхинијас, Кампо Каторсе (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Вирхинијас, Кампо Кинсе (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Вирхинијас, Кампо Куатро (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Вирхинијас, Кампо Нуеве (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Вирхинијас, Кампо Онсе (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Вирхинијас, Кампо Очо (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Вирхинијас, Кампо Сеис (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Вирхинијас, Кампо Сијете (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Вирхинијас, Кампо Синко (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Вирхинијас, Кампо Трес (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Вирхинијас, Кампо Тресе (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Вирхинијас, Кампо Уно (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Вирхинијас (Лопез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Вирхинијас (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику